Dies Irae este un imn catolic în limba latină, din secolul al XIII-lea.

Dies Irae se mai poate referi la:

Dies Irae, un roman scris de slovacul Martin Kukučín
Dies irae, un roman vizual japonez lansat în 2007
Dies Irae, o formație românească
Dies Irae, o formație de death metal din Polonia
Dies Irae, un album, din 1996, al formației italiano-slovenă de rock experimental "Devil Doll"
Dies Irae (în direct), un album live al formației franceze de rock "Noir Désir"
Dies Irae, titlu alternativ pentru filmul danez, din 1943, Day of Wrath